César  Azpilicueta Tanco (; n. 28 august 1989) este un fotbalist spaniol care evoluează în Premier League la clubul Chelsea, pe poziția de fundaș.

Palmares

Club
Marseille
Trophée des champions: 2010, 2011
Coupe de la Ligue: 2010–11, 2011–12

Chelsea
UEFA Europa League: 2012–13
Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA: Finalist 2012
Supercupa Europei: Finalist 2013

Națională
Spania
Cupa Confederațiilor FIFA:  Finalist 2013

Spania U19
UEFA European Under-19 Championship: 2007

Spania U21
UEFA European Under-21 Championship: 2011

Statistici

Club

Note

Legături externe

Chelsea official profile
BDFutbol profile
Futbolme profile 

Spanioli în viață
Fotbaliști spanioli
Oameni din Pamplona
Fotbaliști internaționali spanioli
Fundași
Mijlocași
Fotbaliști ai Chelsea FC
Fotbaliști ai lui Olympique de Marseille
Fotbaliști ai Premier League
Fotbaliști ai cluburilor din Spania
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Spanioli din secolul al XXI-lea
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2018